Pour les saintes et bienheureuses chrétiennes, voir  (sans tiret)

Toponymes

Sainte-Marie-Chevigny, village de Libramont-Chevigny située dans la province de Luxembourg (Région wallonne)
 Sainte-Marie-sur-Semois, village d'Étalle située dans la province de Luxembourg (Région wallonne)

Sainte-Marie, paroisse du Nouveau-Brunswick
 Sainte-Marie-Saint-Raphaël, village du Nouveau-Brunswick
 Sainte-Marie une communauté acadienne sur l'Isle Madame en Nouvelle-Écosse

Québec 
 Lac-Sainte-Marie, en Outaouais
 Quartier Sainte-Marie, Montréal
 Sainte-Marie-de-Beauce, en Chaudière-Appalaches
 Sainte-Marie-de-Blandford, dans le Centre-du-Québec
 Sainte-Marie-Madeleine, en Montérégie
 Sainte-Marie-Salomé, dans Lanaudière
 Sainte-Marie—Saint-Jacques, circonscription électorale
 Sainte-Marie, une ancienne circonscription provinciale
 Sainte-Marie, une ancienne circonscription fédérale

Sainte-Marie, rivière du département de l'Oise
 Sainte-Marie, commune française des Hautes-Alpes
 Sainte-Marie, commune française des Ardennes
 Sainte-Marie, commune française du Cantal
 Sainte-Marie, ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Chalais
 Sainte-Marie, commune française du Doubs
 Sainte-Marie, commune française du Gers
 Sainte-Marie, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Sainte-Marie, commune française de la Nièvre
 Sainte-Marie, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Oloron-Sainte-Marie
 Sainte-Marie, commune française des Hautes-Pyrénées
  Sainte-Marie, lieu-dit de la commune de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe 
 Sainte-Marie, commune française de La Réunion
 Sainte-Marie, commune française de la Martinique
 Sainte-Marie-à-Py, commune française de la Marne
 Sainte-Marie-au-Bosc, commune française de la Seine-Maritime
 Sainte-Marie-aux-Chênes, commune française de la Moselle
 Sainte-Marie-aux-Mines, commune française du Haut-Rhin
 Sainte-Marie-Cappel, commune française du Nord
 Sainte-Marie-d'Alloix, commune française de l'Isère
 Sainte-Marie-d'Alvey, commune française de la Savoie
 Sainte-Marie-de-Barousse, commune française des Hautes-Pyrénées
 Sainte-Marie-de-Campan, ancienne paroisse, faisant partie de Campan, commune française des Hautes-Pyrénées
 Sainte-Marie-de-Chignac, commune française de la Dordogne
 Sainte-Marie-de-Cuines, commune française de la Savoie
 Sainte-Marie-de-Gosse, commune française des Landes
 Sainte-Marie-de-Ré, commune française de la Charente-Maritime
 Sainte-Marie-de-Vatimesnil, commune française de l'Eure
 Sainte-Marie-de-Vaux, commune française de la Haute-Vienne
 Sainte-Marie-des-Champs, commune française de la Seine-Maritime
 Sainte-Marie-du-Bois, commune française de la Manche
 Sainte-Marie-du-Bois, commune française de la Mayenne
 Sainte-Marie-du-Lac, ancienne commune française de la Marne
 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, commune française de la Marne
 Sainte-Marie-du-Mont, commune française de l'Isère
 Sainte-Marie-du-Mont, commune française de la Manche
 Sainte-Marie-en-Chanois, commune française de la Haute-Saône
 Sainte-Marie-en-Chaux, commune française de la Haute-Saône
 Sainte-Marie-Kerque, commune française du Pas-de-Calais
 Sainte-Marie-la-Blanche, commune française de la Côte-d'Or
 Sainte-Marie-la-Mer, commune française des Pyrénées-Orientales
 Sainte-Marie-la-Robert, commune française de l'Orne
 Sainte-Marie-Lapanouze, commune française de la Corrèze
 Sainte-Marie-Laumont, commune française du Calvados
 Sainte-Marie-Legugnon, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Sainte-Marie-Outre-l'Eau, commune française du Calvados
 Sainte-Marie-Siché, commune française de Corse-du-Sud
 Sainte-Marie-sur-Mer, ancienne commune française de la Loire-Atlantique, aujourd'hui intégrée à Pornic
 Sainte-Marie-sur-Ouche, commune française de la Côte-d'Or
 Saintes-Maries-de-la-Mer, commune française des Bouches-du-Rhône

Sainte-Marie-du-Câtel, paroisse de Guernesey

Sainte-Marie, paroisse de Jersey

Sainte-Marie, petite île au nord-est de Madagascar

Odonymes 
 Rue Sainte-Marie aux Batignolles-Monceau, incorporée au  de Paris et renommée rue Lamandé
 Rue Sainte-Marie au Petit-Montrouge, commune de Montrouge, incorporée au  de Paris et renommée rue Lalande
 Rue Sainte-Marie à Neuilly-sur-Seine, incorporée au  de Paris et renommée Rue Brunel

 Rue Sainte-Marie à Liège, en Belgique
 Rue Sainte-Marie à Metz, en Moselle

Patronymes 

 A. Pierre Sainte-Marie (1864-19.?), clarinettiste français.
 Chloé Sainte-Marie (née en 1962), chanteuse et actrice québécoise.
 Étienne Sainte-Marie (1777-1929) médecin français.
 Henriette de Sainte-Marie, compositrice française.
 Michel Sainte-Marie (1938-2019), homme politique français.
 Richard Sainte-Marie ou Ste-Marie (né en 1945), écrivain, artiste en arts visuels et musicien québécois.

Établissements scolaires 
 Centre scolaire Sainte-Marie La Sagesse à Schaerbeek, en Belgique
 , plusieurs collèges de ce nom dont 
 Collège Sainte-Marie à Montréal, au Canada
 Collège Sainte-Marie à Neuilly-sur-Seine, en France
 , plusieurs lycées de ce nom
 Cours Sainte-Marie de Hann, à Dakar
 Institut Sainte-Marie à Huy, en Belgique
 Institut Sainte Marie à Rèves, en Belgique
 Institution Sainte-Marie à Antony, dans les Hauts-de-Seine
 Institution Sainte-Marie La Grand'Grange à Saint-Chamond dans la Loire

Édifices religieux 
Plusieurs édifices religieux chrétiens sont nommés ainsi en l'honneur de Marie, mère de Jésus-Christ. Voir :
 les  ;
 les  ;
 les  ;
 les  ;
 les  ;
 les .

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Marie